Bourland est un patronyme porté notamment par :

 Clifford Bourland (1921-2018), athlète américain ;
 Fabrice Bourland (1968-), romancier français.

Homonymie de patronyme